ISO 3166-2:US — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Соединённым Штатам Америки. Стандарт охватывает 50 штатов, 1 федеральный округ и 6 внешних территорий. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для США — US и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия штата, округа, внешних территорий. Геокоды штатов, округа, внешних территорий Соединённых Штатов Америки являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — US, присвоенного США в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды США 
Геокоды 50 штатов, 1 федерального округа и 6 внешних территорий административно-территориального деления США.

Геокоды внешних территорий США по стандарту ISO 3166-1

 Остров Пальмира в составе Внешних малых островов (неинкорпорированная неорганизованная территория) является инкорпорированной неорганизованной территорией.

Геокоды пограничных США государств 
 Канада — ISO 3166-2:CA (на севере),
 Мексика — ISO 3166-2:MX (на юге),
 Россия — ISO 3166-2:RU (на востоке (морская граница)),
 Бермудские острова — ISO 3166-2:BM (на юго-востоке (морская граница)),
 Багамские Острова — ISO 3166-2:BS (на юге на юго-востоке (морская граница)),
 Куба — ISO 3166-2:CU (на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление США

Ссылки 
 Геокоды Соединённых Штатов Америки 

2:US